Noémi Bélanger est une marionnettiste québécoise, née à Granby, au Québec, en 1973.

Biographie 
Noémi Bélanger obtient un diplôme d'études supérieures spécialisées en théâtre de marionnettes contemporain de l'Université du Québec à Montréal en 2017.

Elle crée des marionnettes de laine et utilise la technique de feutrage à l'aiguille, qui est une technique de feutrage à sec, à l'aide d'aiguilles spécialisées dotées de petits crochets permettant aux fibres laineuses de s'entremêler et de densifier la matière afin de construire les volumes.

À travers ce projet de création artisanale, elle conçoit des dizaines de marionnettes articulées, de tailles différentes, allant de la taille d'une main à la dimension humaine. Elle concentre sa recherche textile autour de la sculpture de personnages humains et animaux.

En 2018, elle fonde la compagnie de théâtre de marionnettes L'os de bois, pour laquelle elle crée des spectacles dans lesquels elle prend en charge la manipulation des marionnettes et la mise en scène.

Expositions 

 20 mars au 28 avril 2019, au Musée des maîtres et artisans du Québec: Toucher la fibre sensible: les marionnettes de Noémi Bélanger ;
 17 mars au  mai 2022, au Centre d'art de la ville de Lasarre: L'âme des choses ;
 18 novembre 2022 au 5 février 2023, au Centre socioculturel Alphonse-Lepage.

Références

Liens externes 

Artiste québécois
Marionnettiste canadien
Étudiant de l'Université du Québec à Montréal